Екатериновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Екатериновское сельское поселение — входит в Щербиновский район

Омская область 
 Екатериновское сельское поселение — входит в Москаленский район

Приморский край 
 Екатериновское сельское поселение — входит в Партизанский район

Ростовская область 
 Екатериновское сельское поселение — входит в Матвеево-Курганский район

Татарстан 
 Екатериновское сельское поселение — входит в Пестречинский район